Rostrum (от , клюв) может иметь следующие значения:

Биология 
 Предглазничный отдел черепа с челюстями у позвоночных; иногда подразумевается только удлинённый предноздревой отдел.
 Клюв у птиц.
 Хоботок у членистоногих, например, рострум долгоносиков.
 Rostrum — клюв или киль мозолистого тела головного мозга.

Прочее 
  — звукозаписывающая компания в США.
  — ассоциация австралийских клубов ораторства.
 Rostrum — нос, передняя часть плавательного судна (в морском деле).

См. также 
 Ростр (биология)
 Ростра ()